Porte ima više značenja:
 Porte (Torino)
 Porte (Trento)